Lliboutry ist der Familienname von:
 Louis Lliboutry (1922–2007), französischer Physiker und Glaziologe

Sonstiges:
 Lliboutry-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika